Il singolare del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jason Stoltenberg che ha battuto in finale Jared Palmer 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Richard Fromberg (primo turno)
 Jonathan Stark (quarti di finale)
 Jamie Morgan (primo turno)
 Chuck Adams (primo turno)

 Markus Naewie (secondo turno)
 Robbie Weiss (secondo turno)
 Simon Youl (primo turno)
 Diego Pérez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1993